Ekman ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Ekman (1912–1965), finnischer Eisschnellläufer

 Erik Leonard Ekman (1883–1931), schwedischer Botaniker
 Eugen Ekman (* 1937), finnischer Kunstturner
 Fredrik Laurentz Ekman (1830–1890), schwedischer Chemiker und Hydrograph
 Gösta Ekman (1890–1938), schwedischer Schauspieler
 Gösta Ekman der Jüngere (1939–2017), schwedischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Gustaf Ekman (1852–1930), schwedischer Ozeanograph
 Hasse Ekman (1915–2004), schwedischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Hilding Ekman (1893–1966), schwedischer Langstreckenläufer
 Johan August Ekman (1845–1913), schwedischer lutherischer Geistlicher und Erzbischof von Uppsala
 Karl Anders Ekman (1833–1855), finnischer Maler
 Kerstin Ekman (* 1933), schwedische Schriftstellerin
 Nils Ekman (* 1976), schwedischer Eishockeyspieler
 Oliver Ekman-Larsson (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Paul Ekman (* 1934), US-amerikanischer Anthropologe und Psychologe
 Robert Wilhelm Ekman (1808–1873), finnischer Maler
 Sven Petrus Ekman (1876–1964), schwedischer Zoologe
 Vagn Walfrid Ekman (1874–1954), schwedischer Ozeanograph
 Werner Ekman (1893–1968), finnischer Sportschütze

Siehe auch:

 Ekman-Schicht, Hauptteil einer atmosphärischen Grenzschicht
 Ekman-Spirale, siehe Korkenzieherströmung
 Ekman-Transport, über eine turbulente Grenzschicht der Atmosphäre und des Ozeans auf der rotierenden Erde vertikal integrierte Strömung
 Ekman-Zahl (Ek), Kennzahl der Strömungsmechanik
 Eekman
 Eckmann
 Eggmann